Сорри́лья () — испанская фамилия. Известные носители:
 Соррилья, Альберто (1906—1986) — аргентинский пловец.
 Соррилья, Эрвин (род. 1996) — панамский футболист, нападающий клуба «Сан-Франциско».
 Соррилья, Викториано Альберто (1906—1986) — аргентинский пловец.
 Соррилья-и-Мораль, Хосе (1817—1893) — испанский поэт и драматург.
 Рохас Соррилья, Франсиско де (1607—1648) — испанский драматург.
 Руис Соррилья, Мануэль (1833—1895) — испанский политик.

См. также 
 Нуэво Хосе Соррилья — стадион в Вальядолиде, названный в честь Хосе Соррильи-и-Мораля.
 «Донья Леокадия Соррилья» — полотно испанского художника Франсиско Гойи.
 Зорилла (Zorilla) — африканский хорёк.